Die Irish League 1890/91 war die erste Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

+:- torloser Heimsieg; -:+ torlose Heimniederlage

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1890/91 (Archiv)
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)

1890/91
Fußballsaison 1890/91